

Astronomia
43999 Gramigna – asteroide della fascia principale

Botanica
Gramigna, nome volgare di alcune piante infestanti appartenenti alla famiglia delle poacee, soprattutto ai generi Agropyron e Cynodondi. Tra le più diffuse vi sono:
Cynodon dactylon – detta gramigna rossa
Agropyron repens – detta gramigna dei medici o anche dente canino

Cinema
L'amante di Gramigna – film del 1969 di Carlo Lizzani ispirato all'omonima novella di Giovanni Verga
Gramigna – film del 2017 di Sebastiano Rizzo

Cucina
Gramigna – varietà di pasta corta

Letteratura
L'amante di Gramigna – novella di Giovanni Verga

Musica
Gramigna – gruppo musicale reggae
Gramigna – brano musicale degli Almamegretta
La gramigna – brano musicale di Franco Fanigliulo

Persone
Giuliano Gramigna – letterato italiano
Pietro Gramigna – militare italiano
Pio Gramigna – calciatore italiano

Note